Reugny ist der Name französischer Gemeinden:

 Reugny (Allier) im Département Allier
 Reugny (Indre-et-Loire) im Département Indre-et-Loire
 Ortsteil Reugny der Gemeinde Frasnay-Reugny im Département Nièvre